FabricLive.06 — альбом-компиляция миксов, созданный диджеем Grooverider в рамках FabricLive Mix Series, вышедший в 2002 году.

Список композиций 
 Peshay ft. Co-ordinate — Got Me Burning — Cubik Music
 Ed Rush, Optical & Fierce — Alien Girl — Prototype Recordings
 Danny C — The Mexican — Portica Recordings
 Mampi Swift — Rebirth — Charge Recordings
 Special Forces — What I Need — Photek Records
 Total Science — Hotspot — Timeless Records
 Twisted Individual — Bitch Muzzle — Formation
 Ed Rush — Subway — Prototype Recordings
 Origin Unknown — Truly One — Ram Records
 DJ SS — The Lighter (S-Files VIP mix) — Formation
 Bad Company — The Pulse — Prototype Recordings
 Optimus Prime — Amen Slag — Inflicted Records
 Digital — Deadline VIP (Vip Mix) — Function Records & Timeless Music
 Dillinja — It Ain’t Too Loud — Valve Recordings
 Influx Datum — Back For More — Formation
 Ram Trilogy — Milky Way — Ram Records
 Krust — Kloakin' King — Full Cycle Music / Bucks Music
 Calyx — Wastedground — Moving Shadow

Ссылки 
 Fabric: FabricLive.06
 Allmusic: FabricLive.06
 Resident Advisor: FabricLive.06 review

Альбомы Grooverider